Емельяновский — название населённых пунктов:

Россия 
 Емельяновский — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Емельяновский — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Емельяновское